Каретка — рухома, ковзна частина якого-небудь механізму, машини.
 Бурова каретка — установка для механізованого буріння шпурів і свердловин в підземних гірничих виробках.
 Велосипедна каретка — вузол велосипеда, що забезпечує з'єднання ведучої зірки та педалей з рамою і її вільне обертання за допомогою підшипників.
 Каретка — вид зівоутворювального механізму ткацького верстата.
 Каретка — елемент друкарської машинки, що пересуває аркуш паперу.
 Carriage return — керуючий символ або механізм, який використовується для повернення позиції пристрою до початку рядка.